Соревнования в масс-старте на 15 км среди мужчин на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антерсельве прошли 23 февраля. Йоханнес Тиннес Бё завоевал первое личное «золото» на чемпионате, Кантен Фийон Майе завоевал «серебро», а его партнёр по команде Эмильен Жаклен — «бронзу». По причине  «психологической неготовности» вследствие проведённых накануне обыска и допроса правоохранительными органами Италии в гонке не принял участия лидер сборной России Александр Логинов.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результат гонки

Чемпионат мира по биатлону 2020
2020 год в биатлоне